O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1966-66 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 14ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os dois últimos eram rebaixados diretamente e os dois penúltimos iriam para uma repescagem de ascenso e descenso.

Participantes

Ascenso e Descenso
Os clubes "Sanarate" e "IGSS" foram rebaixados diretamente para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1966 - Segunda Divisão. Os clubes "Xelaju" e "Cobán" enfrentaram os clubes "Escuintla" e "IRCA". Deste enfrentamento, "Escuintla" foi promovido, "Xelaju" manteve-se na primeira divisão, "IRCA" manteve-se na segunda divisão e "Cobán" foi rebaixado.

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1965 na Guatemala
1966 na Guatemala